KU eller Ku kan syfta på:
 KU – ett utskott i Sveriges riksdag med uppgift att bereda frågor och väcka förslag av konstitutionell och förvaltningsrättslig betydelse, se Konstitutionsutskottet
 Ku – Kulturdepartementet
 KU – en barn- och ungdomsorganisation inom Svenska Kyrkan bildad 1943, se Kyrkans Ungdom (Sverige)
 KU – tidigare namn på Ung Vänster ett ungdomsförbund 1970, se Kommunistisk ungdom
 Ku (gudar) – en grupp stridsgudar  i Oceaniens mytologi på Hawaii
 Khondfolket – ett till draviderna hörande folk, innehar i sydindiska högplatån Deccans nordöstra del
 Ku (kejsare) – en mytologisk kejsare i Kina
 Gu (namn) – ett kinesiskt efternamn och personer med namnet
 Ku (Skivvärlden) - en fiktiv kontinent skapad av Terry Pratchett
 Ku – bokstaven Q